Gulnara – variante del nome proprio di persona femminile Golnar
Gulnara – personaggio del poema di George Byron Il corsaro
Gulnara – imbarcazione della Regia marina italiana
Classe Gulnara – classe di imbarcazione